Ла́зарева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Лазарева, Александра Назаровна (в замужестве Агакова; 1917—1978) — чувашская писательница.
  (род. 1967) — украинский журналист.
  (род. 1991) — российская спортсменка-гиревик, мировая рекордсменка в толчке по длинному циклу в весе до 63 кг (2018).
 Лазарева, Анна Николаевна (род. 1997) — российская волейболистка.
 Лазарева, Берта Абрамовна (1889—1975) — русский живописец и график, жена А. М. Лазарева.
 
 Лазарева, Дина Наумовна (1922—2019) — российский фармаколог.
 Лазарева, Евдокия Васильевна — депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва.
 
 Лазарева, Елена Александровна (род. 1958) — советская и российская актриса.
 Лазарева, Елизавета Дмитриевна (род. 2002) — российская футболистка.
 Лазарева, Ксения Владимировна (род. 1992) — российская футболистка.
 Лазарева, Любовь Васильевна (1928—2016) — советская российская певица, заслуженная артистка РСФСР (1972).
  (1909—1990) — советская оперная певица, народная артистка Армянской ССР.
 Лазарева, Людмила Артёмовна (1939—2012) — российский режиссёр, сценарист, преподаватель.
 Лазарева, Нелли Филаретовна (1939—2014) — советская и российская актриса.
  (род. 1984) — российская гимнастка.
 Лазарева, Ольга Осиповна (более известна под фамилией Садовская; 1849—1919) — российская актриса.
 Лазарева, Регина Фёдоровна (1899—1980) — советская певица, артистка оперетты.
 Лазарева, Светлана Юрьевна (род. 1962) — российская певица.

Составные фамилии 
 Лазарева-Гохман, Екатерина Александровна (род. 1990) — российская и американская футболистка.
 Окорокова-Лазарева, Антонина Николаевна (род. 1941) — советская легкоатлетка. См. также 
 Лазарева суббота